Габричевский — фамилия. Известные носители:

 Габричевский, Александр Георгиевич (1891—1968) — советский историк и теоретик пластических искусств, искусствовед, литературовед, переводчик, доктор искусствоведения.
 Габричевский, Георгий Норбертович (1860—1907) — русский учёный и педагог, микробиолог, основатель научной школы.
 Габричевский, Евгений Георгиевич (; 1893—1979) — советский учёный-диптеролог, ставший художником в психиатрической лечебнице.